Ikeda (jap. 池田 Ikeda, wörtlich „Reisfeld am Teich“) steht für:
 Ikeda (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ikeda-Abbildung, dynamisches System in der Mathematik
 (6730) Ikeda, Asteroid im Hauptgürtel, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 6501 bis 7000
 Ikeda (Gattung), Gattung der Familie Ikedidae im Stamm der Igelwürmer

Ikeda ist der Name folgender Orte in Japan:
 Ikeda (Osaka), Stadt in der Präfektur Osaka
 japanischer Kleinstädte Ikeda (池田町; Ikeda-chō oder Ikeda-machi)
 Ikeda (Fukui) in der Präfektur Fukui
 Ikeda (Gifu) in der Präfektur Gifu
 Ikeda (Hokkaidō) in der Präfektur Hokkaidō
 Ikeda (Kagawa) in der Präfektur Kagawa
 Ikeda (Nagano) in der Präfektur Nagano
 Ikeda (Tokushima) in der Präfektur Tokushima